Ел Хагвеј има више значења:

 Ел Хагвеј (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Хагвеј (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Хагвеј (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хагвеј (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хагвеј (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хагвеј (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хагвеј (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хагвеј, Ранчо Естрада (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хагвеј (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хагвеј (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хагвеј (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Хагвеј, Манантијалес (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хагвеј (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хагвеј, Мануел Луна (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хагвеј (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хагвеј (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хагвеј (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хагвеј, Естасион де Микрондас (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хагвеј (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Хагвеј (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хагвеј (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хагвеј (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хагвеј (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хагвеј (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хагвеј (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хагвеј (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хагвеј (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Хагвеј (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хагвеј, Техеријас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хагвеј (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хагвеј (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хагвеј (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хагвеј (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хагвеј, Ел Молино (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хагвеј (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хагвеј (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Хагвеј (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Хагвеј (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Хагвеј (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Хагвеј (Сан Хосе дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хагвеј, Ехидо Сан Мартин (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Хагвеј, Силвио Ривера Дијаз (Сан Пабло Аникано), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Хагвеј (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хагвеј (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хагвеј (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Хагвеј (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Хагвеј (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Хагвеј (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хагвеј (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Хагвеј (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хагвеј (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хагвеј (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хагвеј (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хагвеј (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хагвеј (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хагвеј (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Хагвеј (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Хагвеј (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Хагвеј (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Хагвеј (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику